Lillian Watson peut faire référence à :

 Lillian Watson (1950-), nageuse américaine ;
 Lillian Watson (1857-1918), joueuse de tennis britannique.